Vickie Lind (født 1973) er en dansk journalist og redaktør.

Lind, der blev uddannet journalist i 1998, begyndte sin karriere som reporter på Lokalrapporten på TvDanmark og kom derefter til Dagens Nyheder på TV3 som vært og redaktionssekretær. Derefter var hun ansat ved produktionsselskabet Mission Media. Senest har hun været vært på DK4-programmet Military Globe og er i dag redaktør for Forsvarets Mediecenter.

Journalister fra Danmark
Tv-værter fra Danmark